Humboldt, német családnév
 Alexander von Humboldt (1769–1859) német természettudós és utazó
 Wilhelm von Humboldt (1767–1835) német nyelvész, esztéta és államférfi, az előző fivére

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Humboldt, település Dél-Dakota államban
 Humboldt, település Illinois államban
 Humboldt, település Iowa államban
 Humboldt, település Kansas államban
 Humboldt, település Minnesota államban
 Humboldt, település Nebraska államban
 Humboldt, település Tennessee államban
 Humboldt, település Wisconsin államban

 Humboldt, folyó Nevada államban
 Kanada
 Humboldt, település Saskatchewan tartományban